Florenza – nome proprio di persona italiano
 Florenza – cognome italiano